Cascavel est un mot en portugais signifiant crotale.

Cascavel, municipalité du nord-est du Brésil, dans l'État du Ceará,
Cascavel, municipalité du sud du Brésil, dans l'État du Paraná,

Le EE-9 Cascavel est un véhicule blindé fabriqué au Brésil.

Homonymie de toponyme